Ашот Гулян: Гулян, Ашот Амаякович (1959—1992) — Герой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
 Гулян, Ашот Владимирович (род. 1965) — политический деятель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.